ZIB steht für:
 Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin, außeruniversitäre Forschungseinrichtung
 (auch als ZiB) Zeit im Bild, österreichische Fernseh-Nachrichtensendung
 Zeitschrift für Internationale Beziehungen, deutsche politikwissenschaftliche Fachzeitschrift
 Zentrum für internationale Bildungsvergleichsstudien, Forschungsinstitut der TU München

ZiB steht für:
 Zebibyte (Binärpräfix), Abkürzung für 270 Bytes = 1.180.591.620.717.411.303.424 Bytes (1.0247); siehe Byte#Präfixe
 (auch als ZIB) Zeit im Bild, österreichische Fernseh-Nachrichtensendung

Zib steht für:
 Zebibit (Binärpräfix), eine weniger gebräuchliche Abkürzung für 270 Bits = 1.180.591.620.717.411.303.424 Bits; siehe Bit

Zib ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Zib (* 1960), österreichischer Jurist
 Erich Zib (* 1951), österreichischer Heurigenmusiker, Liedtexter, Komponist und Moderator

zib steht für:
 Zimbabwean sign languages (ISO-639-3-Code), zahlreiche unabhängig voneinander entstandene Zeichensprachen in Simbabwe

Abkürzung